Brie Larson (1989-), actrice, chanteuse et réalisatrice américaine.
 Casey Larson (1998-), sauteur à ski américain.
 Eric Larson (1905-1988), dessinateur et animateur américain.
 Erik Larson (1954-), auteur américain de romans policiers historiques.
 Gary Larson (1950-), auteur de dessins humoristiques et de bande dessinée américain.
 Glen A. Larson (1937-2014), scénariste et producteur de séries télévisées américain. 
 Jonathan Larson (1960-1996), compositeur, scénariste, réalisateur et acteur américain.
 Jordan Larson (1986-), joueuse de volley-ball américaine.
 Nathan Larson (1970-), chanteur, compositeur et romancier américain.
 Nathan Larson (1980-), comptable et homme politique américain.
 Reed Larson (1956-), joueur américain de hockey sur glace.
 Stephen M. Larson, astronome américain.
 Wolf Larson (1959-), acteur américain.

Personnages de fiction 
 Nicky Larson, personnage du manga City Hunter qui est à l'origine de la série télévisée Nicky Larson.

Toponyme 
 Larson, une census-designated place située dans le comté de Burke, dans l’État du Dakota du Nord, aux États-Unis.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme